Fiorentino Sullo – politico e dirigente sportivo italiano
 Salvatore Sullo – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano